Светски куп у скијашким скоковима 2008/09. је 30 сезона у историји овог такмичења. Такмичење је започело 29. новембра 2008. у Кусаму Финска а завршана 22. марта 2009. на Планици у Словенији.

Систем такмичења 
У овој сезони одржаће се 28 такмичења у скијашким скоковима која се бодују за Светски куп. Првих тридесет такмичара на сваком такмичењу добијају одређени број бодова од 100 до 1. На крају сезоне победник Светског купа је онај такмичар који је сакупио највише бодова.

Бодовање

1. Кусамо 
 29. новембар

Напомена
 Томас Моргенштерн је носио жути дрес као прошлогодишњи победник.

2. Трондхајм 
 6. децембар

Напомена
 Виле Ларинто је први пут у својој каријери, био на победничком постољу.
 Грегор Шлиренцауер је скоккоком од 140 метара поставио нови рекорд скакаонице који је држао Андерс Бардал са 139,5 метара постављена мало раније истог дана.

3. Трондхајм 
 7. децембар
 Симон Аман је изједначио рекорд Грегора Шлиренцауера, постављен дан раније.

4. Прађелото 
 13. децембар 2008.
 Симон Аман је скоком од 144 метра поставио нови рекорд скакаонице.
 Грегор Шлиренцауер се 25. пут попео на победнчко постоље у каријери.

5. Прађелото 
 14., децембар 2008
 Други скокови су отказани због великог снега.
 Фумихиса Јумото је постигао своју прву серију у светском купу 
 Фумихиса Јумото и Јохан Ремен Евенсен први пут били на победничком постољу у својим каријерама.

6. Енгелберг 
 20. децембар 2008.

7. Енгелберг 
 21. децембар 2008.

Напомена:Симон Аман је 25. пут у каријери на победничком постољу.

Турнеја четири скакаонице

8. Оберсдорф 
 29. децембар 2008.

 ТЧС=Турнеја четири скакаонице

9. Гармиш-Партенкирхен 
 1. јануар 2009.

10. Инзбрук 
 4. јануар 2009.

11. Бишосхофен 

 6. јануар 2009.

12. Кулм 
 10. јануар 2009.

13. Кулм 
 11. јануар 2009.

14. Закопане 

 6. јануар 2009

15. Закопане 

 17. јануар 2009.

16. Вислер 
 24. јануар 2009.

17. Вислер 
 25. јануар 2009.

18. Сапоро 
 31. јануар 2009.

19. Сапоро 
 1. фебруар 2009.

 Такмичење отказано због јаког ветра и великог снега.

19. Вилинген 
 8. фебруар 2009.

20. Клингентал 

 11. фебруар 2009.

Укупно првих 20 (појединачно)

Литература 
 World Cup standings, from fis-ski.com

Светски куп у скијашким скоковима